Plaatsen in de Verenigde Staten
 Hobson (Montana), plaats in Montana
 Hobson City, plaats in Alabama

 Personen
 Allan Hobson (1933), Amerikaans psychiater
 Valerie Hobson (1917-1998), Brits actrice

 Overig
 Hobson-keuze, een dilemma